Futbolnyj klub Ternopil (ukrajinsky: Футбольний клуб «Тернопіль») je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Ternopil. Klub byl založen v roce 2000 jako rezervní tým Nyvy Ternopil. K osamostatnění od ternopilské Nivy došlo až v roce 2007.

Své domácí zápasy odehrává klub na městském stadionu Ternopil s kapacitou 15 150 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 2000 – FK Nyva-2 Ternopil (Futbolnyj klub Nyva-2 Ternopil)
 2003 – FK Burevisnyk Ternopil (Futbolnyj klub Burevisnyk Ternopil)
 2007 – FK Ternopil (Futbolnyj klub Ternopil)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2000